Xenomorph může být:

 Vetřelec – fiktivní mimozemské monstrum z dílny švýcarského umělce H. R. Gigera
 Xenomorph (americká hudební skupina) – americká death metalová kapela
 Xenomorph (nizozemská hudební skupina) – nizozemská death metalová kapela